Frisco bezeichnet:
 Frisco (Eismarke), eine Schweizer Speiseeismarke, heute zu Nestlé zugehörig
 Frisco (Getränk), ein Erfrischungsgetränk aus Fruchtsaft und Kohlensäure des Unternehmens Steinike & Weinlig

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frisco (Alabama)
 Frisco (Arkansas)
 Frisco (Colorado)
 Frisco (Idaho)
 Frisco (Illinois)
 Frisco (Louisiana)
 Frisco (Missouri)
 Frisco (North Carolina)
 Frisco (Oklahoma)
 Frisco (Pennsylvania)
 Frisco (Tennessee)
 Frisco (Texas)
 Frisco (Utah)
 Frisco (Virginia)
 Frisco City, Alabama

Die Kurzform Frisco steht für:
 San Francisco, als ein Spitzname
 die St. Louis – San Francisco Railway, eine ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Frisco Township (Begriffsklärung)
 Hugo Frisco Railroad Depot, ein historisches Gebäude des NRHP, im US-Bundesstaat Oklahoma
 Francesco Di Frisco, ein italienisch-deutscher Fußball-Profi und Spielevermittler

FRISCO